Ивански:

 Ивански — село в Болгарии.